U.S. Open (US Open, Ю Эс Оупен)— открытое (т. е., в котором могут участвовать представители любой страны) первенство США в каком-либо виде спорта. Наиболее известными являются:

 Открытый чемпионат США по теннису
 Открытый чемпионат США по гольфу

Также это название носят турниры по велоспорту, бадминтону, шахматам, боулингу, дартсу, стрельбе из лука и другим видам спорта.

См. также 
 Открытый кубок США по футболу